Il figlio di Dracula (Son of Dracula) – film del 1943 diretto da Robert Siodmak
 Il figlio di Dracula – film cortometraggio del 1960 diretto da Corrado Farina
 Il figlio di Dracula (Son of Dracula) – film del 1974 diretto da Freddie Francis